Limerick (irl. Luimneach) – miasto w środkowo-zachodniej Irlandii
 Limerick – hrabstwo w Irlandii
 Limerick – miasto w USA, w stanie Maine, w hrabstwie York
 Limerick (ang. Limerick Town) – gmina w USA, w stanie Maine, w hrabstwie York
 Limerick (ang. Limerick Township) – gmina w USA, w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery

 Limerick – gmina w prowincji Ontario w Kanadzie

Zobacz też:
 Limeryk – nonsensowny, groteskowy, wierszyk